Dolňák může být:

 dolňák – obyvatel doliny nebo níže položené části vsi apod. 
 Dolňák – obyvatel slováckého Dolňácka
 dolňák – osoba preferující v oblasti sexuality dolní partie těla partnera/partnerky
 Dolní rybník
 Dolňák (rybník) – rybník u Bílého Kamene v okrese Jihlava
 Dolní Staré Město nebo lidově Dolňák – čtvrť Trutnova
 Dolní náměstí, viz např. jídelnu a pekařství Na Dolňáku v Opavě nebo akci Dolňák žije! v Olomouci

Související články 
 Dolák
 Horňák

Externí odkazy